Юнатан Леви (; 23 января 1996, Глумслев, Швеция) — шведский футболист, вингер клуба «Академия Пушкаша» и сборной Швеции.

Джонатан родился в семье итальянца и шведки.

Клубная карьера 
Леви начал карьеру в «Эскилсминне» и фарм-клубе «Хельингборга». В 2016 году он присоединился к «Ландскруне». В начале 2017 года Юнатан перешёл в «Эстер». 2 апреля в матче против «Фалькенберга» он дебютировал в Суперэттан. В этом же поединке Леви забил свой первый гол за «Эстер». Летом того же года Юнатан перешёл в норвежский «Русенборг». 5 августа в матче против «Кристиансунна» он дебютировал в Типпелиге.

16 января Юнатан Леви пополнил ряды венгерского клуба «Академия Пушкаша»

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Эстер»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Норрчёпинг»